Asnæs (plaats), plaats in Denemarken
 Asnæs (parochie), parochie in Denemarken